L'Événement (1848-1851), quotidien français ;
 L'Événement (1865-1866),  quotidien français ;
 L'Événement (1867-1967),  quotidien québécois de Québec ;
L'Événement (1872-1966),  quotidien politique et littéraire français ;
 L’Événement (2001-),  journal d’investigation burkinabé ;
 L’Événement (2000), roman d’Annie Ernaux ;
 L'Événement (2021), film d’Audrey Diwan.